Gestro kan som auktorsförkortning betyda:

 Raffaello Gestro
 Raffaele Raffaelo Gestro

Robotskapade auktorsförkortningar